Schøning ist der Familienname folgender Personen:
 Gerhard Schøning (Gerhard Schöning; 1722–1780), norwegischer Historiker und Archivar
 Jacob Marius Schøning (Jacob Marius Schöning; 1856–1934), norwegischer Politiker

Siehe auch:
 Schöning